Біссе́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на схід від Парижа, 23 км на північний захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Біссей, Аї i Марей-сюр-І було об'єднано в новий муніципалітет Аї-Шампань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 262 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 655,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету

 Біссей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Біссей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Марна